Narayanpur peut faire référence à :
 Narayanpur, une ville indienne de l'État du Chhattisgarh ;
 , une ville indienne de l'État d'Assam ;
 Narayanpur, une localité du district de Dang au Népal ;
 Narayanpur, une localité du district de Kailali au Népal ;
 Narayanpur, une localité du district de Sarlahi au Népal.